Пасо дел Обиспо има више значења:

 Пасо дел Обиспо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Обиспо (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику